Amerikai Egyesült Államok
 Caldwell (Arkansas)
 Caldwell (Mecklenburg megye, Észak-Karolina)
 Caldwell (Orange megye, Észak-Karolina)
 Caldwell (Idaho)
 Caldwell (Kansas)
 Caldwell (New Jersey)
 Caldwell (New York)
 Caldwell (Nyugat-Virginia)
 Caldwell (Ohio)
 Caldwell (Texas)
 Caldwell (Wisconsin)
hasonló néven
Caldwell megye (egyértelműsítő lap)
Caldwell-katalógus, csillagászati katalógus